Larry Ward puede referirse a:

 Larry Ward (actor de voz), actor estadounidense que dio voz a Greedo en Star Wars: Episode IV - A New Hope y a Jabba el Hutt en Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi
 Larry Ward (actor), actor estadounidense conocido por su trabajo en la serie televisiva The Dakotas